Leuwagen steht für:
  norddeutscher Begriff für Schrubber
 Leuwagen (Segeln), eine Vorrichtung auf Segelbooten